HMS Havock ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Havock (1805), eine 12-Kanonen-Brigg, Stapellauf 1805; 1821 wurde sie ein Feuerschiff, 1834 ein Wachfahrzeug, 1859 abgebrochen
 HMS Havock (1855), ein Mörserschiff, Stapellauf 1855, im selben Jahr in MV 5 umbenannt
 HMS Havock (1856), ein Kanonenboot der Albacore-Klasse, Stapellauf 1856, 1870 verkauft
 HMS Havock (1893), Torpedobootszerstörer, Stapellauf 1893, 1912 verschrottet
 HMS Havock (1913), ein Zerstörer der Laforey-Klasse, Stapellauf 1913, vorher in HMS Linnet umbenannt
 HMS Havock (H43), ein Zerstörer der H-Klasse, Stapellauf 1936, 1942 im Mittelmeer versenkt